Heikki Taskinen est un nom pouvant désigner:

 (1888-1952), homme politique finlandais
 (1905-1988), athlète finlandais en lancer du disque
Heikki Taskinen (1940-1992), architecte finlandais

Voir aussi

Taskinen, Heikki